Николај Давиденко је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 0:6, 7:6(10:8), 6:4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Рафаел Надал (финалиста)
  Николај Давиденко (победник)
  Михаил Јужни ''(прво коло)

 
<li>  Виктор Троицки (полуфинале)
<li>  Алберт Монтањес (прво коло)
<li>  Иво Карловић (четвртфинале)
<li>  Гиљермо Гарсија-Лопез (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2010.

Отворено првенство Катара у тенису 2010.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно